Владимир Трофимович Халип (; 7 октября 1939 д. Двор Плино, Ушачский район Витебская область, Белорусская ССР) — белорусский и советский киносценарист, драматург, литератор и публицист.

Биография 
Родился в деревне Двор Плино на Витебщине в крестьянской семье.

В 1963 году окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета им. В. И. Ленина, в 1968 — аспирантуру Института искусствоведения, этнографии и фольклора АН БССР. Кандидат искусствоведения (1985).

В 1968—1970 — собкор газеты «Советская культура» по Белоруссии, в 1981—1996 — руководитель студии «Летопись» на киностудии «Беларусьфильм».

Состоял в КПСС, работал инструктором отдела культуры ЦК Компартии Белоруссии (1970—1972), главным редактором Госкино БССР (1972—1982).

Был членом Союза кинематографистов Белорусской ССР, Союза журналистов СССР (1961) и Союза кинематографистов СССР (1978).

Автор многочисленных публикаций на темы политики, экономики, общества и культуры на сайте «Хартия'97» — сайте, который по факту принадлежит Андрею Санникову, мужу дочери Ирины Халип.

Задерживался милицией за участие в несанкционированных демонстрациях и митингах против режима президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Проживает в Минске.

Семья 
Дочь — журналистка Ирина Халип, супруга белорусского политика Андрея Санникова, который в настоящее время получил политическое убежище в Великобритании и находится в Лондоне.

Фильмография (сценарист)

Художественные фильмы 
 «Пламя» («Беларусьфильм», реж. Виталий Четвериков; 1974)
 «Время выбрало нас» («Беларусьфильм»; 5 серий; реж. Михаил Пташук; 1976—1978)
 «Мама, я жив» («Беларусьфильм»; реж. Игорь Добролюбов; 1985)
 «Проклятый уютный дом» («Бел-видео-кино», реж. Владимир Орлов; 1998)

Документальные фильмы 
 «Брестская крепость»
 «Три цвета радости»
 «Я, солдат Брестской крепости»
 «Красная тетрадь»
 «Союз республик и сердец»
 «Заборовно»
 «Слуцкое восстание» (; режиссёр Сергей Исаков; документально-публицистический фильм, 2008)

Либретто опер 
 «Джордано Бруно» (1977)
 «Мамаша Кураж» (1982)
 «Визит дамы» (1989)

Литературная деятельность 
 «Строка, прочтенная театром», Минск, 1979.
 «Мы помним» — иллюстрированное издание на белорусском, русском и английском языках об исчезновениях в Белоруссии известных людей; 468-стр., 2010 г.
 «Тень горы» (пьеса)

Примечания

Источники 
 Справочник Союза кинематографистов СССР 1981 года (сост. Г. Мирнова) // Москва, БПСК
 
 Информация о В. Халипе на сайте Кино-Театр.ру

Ссылки 
 Кінэматаграфіст з Ушаччыны // Статья о В. Халипе на сайте Витебской областной библиотеки им. В. И. Ленина
 Архив публикаций В. Халипа на сайте «Хартия’97»

Сценаристы Белоруссии
Сценаристы СССР
Драматурги Белоруссии
Драматурги СССР
Писатели Белоруссии
Журналисты по алфавиту
Журналисты Белоруссии
Выпускники Белорусского государственного университета
Члены КПСС